A edição de 1977/1978 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida pelos belgas do RSC Anderlecht, que derrotaram na final os austríacos do Áustria Viena por 4-0. Este foi a segunda vitória em três épocas pelo clube belga e, também, a terceira final seguida para os belgas, algo único na história da competição.

O representante, o FC Porto, chegou aos quartos-de-final, onde foi eliminado pelos futuros vencedores do RSC Anderlecht.

Esquema

Pré-eliminatória

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória 

1Dínamo Moscovo venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 3-0

2Hajduk Split venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 4-3

Quartos-de-Final 

1Áustria Viena venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 3-0

Meias-Finais 

1Áustria Viena venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 5-4

Final 

1977 no futebol
1978 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças